

Persone 
Antonio Moriconi – arbitro di calcio italiano
Alberto Mario Moriconi – scrittore italiano
Francesco Moriconi – fumettista, blogger e saggista italiano
Pietro Moriconi – arcivescovo italiano
Valeria Moriconi – attrice italiana

Teatro 
Teatro studio Valeria Moriconi